Abedul o abedules generalmente se refiere al nombre común que se les da a los árboles caducifolios del género Betula, entre los que se encuentran las siguientes especies:
 El abedul común, abedul de Europa, abedul verrugoso, abedul llorón o abedul péndulo (Betula pendula).
 El abedul pubescente (Betula pubescens).
 El abedul negro americano, abedul fluvial, abedul de agua o abedul de río (Betula nigra).
 El abedul amarillo del Canadá, o, simplemente, abedul amarillo (Betula alleghaniensis).
 El abedul de las canoas o abedul papirífero (Betula papyrifera).
 El abedul dulce americano, abedul-cerezo americano o abedul de hojas de carpe (Betula lenta).
 El abedul gris (Betula populifolia).
 El abedul del Etna (Betula aetnensis).
 El abedul enano (Betula nana).
 El abedul de Erman (Betula ermanii).
 El abedul de Maximowicz (Betula maximowicziana).
 El abedul chino de corteza roja (Betula albosinensis septentrionalis).

Asimismo, abedul (o abedules) puede hacer referencia a:
 El abedul; en algunas regiones de España, nombre común que se le da a la especie de árboles Alnus glutinosa.
 El abedul; en México, nombre común que se le da a la especie de árboles Alnus acuminata subsp. arguta.

Además, Abedul puede referirse a:
 Abedul, aldea perteneciente a la parroquia de Agüera, del concejo de Belmonte de Miranda, en la comunidad autónoma de Asturias (España).

Enlaces externos